Fiołek ogrodowy – Bratek ogrodowy, popularna roślina ozdobna.
 Fiołek trójbarwny – Bratek polny.
 Bratek (gramofon).